Sezon 2020 jest 30. edycją Wyszejszej lihi – najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej na Białorusi. Rozgrywki rozpoczęły się 19 marca a zakończono je 28 listopada 2020 roku. W rozgrywkach brało udział 16 drużyn.

Pod koniec marca 2020 roku była to jedyna aktywnie rozgrywana europejska liga najwyższej klasy rozgrywkowej, gdyż pozostałe zostały zawieszone w związku z Pandemią wirusa SARS-Cov-2. Mecze białoruskich zespołów odbywały się również przy udziale publiczności. W związku z tym spowodowało to zwiększenie oglądalności ligi na całym świecie.

Drużyny

Tabela końcowa

Wyniki 

|}

Najlepsi strzelcy 
Ostatnia aktualizacja: 1 listopada 2020

Zobacz też 
 Puchar Białorusi w piłce nożnej (2020/2021)

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa Białoruskiej Federacji Piłkarskiej

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Białorusi
2020 w piłce nożnej
2020 na Białorusi